Ричард Филлипс (англ. Richard Phillips; род. 1962, Марблхед, США; живёт и работает в Нью-Йорке, США) — современный американский живописец.

Образование 
 1984 Massachusetts College of Art
 1986 Yale University School of Art

Творчество 
Своеобразие картин Ричарда Филлипса возникает из напряженной смеси мрачных образов, легкой порнографии и почти академического стиля живописи. Филлипс часто использует образы, взятые из многочисленных источников — от порнографии, рекламы и моды 1950-70-х годов до картин поп-арта Мела Рамоса, Алекса Каца и Энди Уорхола, и превращает их в подобие глянцевых гиперреалистических портретов. Результат — стилизованные изображения либо насыщенного цвета, напоминающие фильмы 1970-х, либо монохромные.

Награды и премии 
 1986 J. Richardson Dilworth Materials Grant, Yale University School of Art
 1985 Yale Tuition Scholarship, Yale University School of Art
 1984 The Pace Gallery Award, Massachusetts College of Art
 The Lawrence Kupferman Award, Massachusetts College of Art
 1983 Ellen Battel Stockel Fellowship, Yale/Norfolk

Выставки 
 2009 New Museum, Gagosian Gallery, Нью-Йорк
 2007 Richard Phillips, Gagosian Gallery, Лос-Анджелес
 2006 Early Works on Paper, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2005 Michael Fried, White Cube, Лондон
 2005 Law, Sex & Christian Society, Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2004 Richard Phillips Paintings and Drawings, Le Consortium, Дижон
 2003 Richard Phillips: Neue Bilder, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2002 Birds of Britain, White Cube, Лондон
 2002 Kunstverein Гамбург
 2001 America, Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2001 Galerie Max Hetzler, Берлин
 2000 Kunsthalle Zurich, Цюрих
 1999 Johnen & Schottle, Кёльн и Мюнхен
 1998 Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 1998 Stephen Friedman, Лондон
 1997 Richard Phillips, Shoshana Wayne Gallery, Санта-Моника
 1997 Richard Phillips, New Paintings, Turner & Runyon Gallery, Даллас
 1996 Richard Phillips, Recent Paintings, Edward Thorp Gallery, Нью-Йорк
 1995 Knoxville Paintings, Edward Thorp Gallery, Нью-Йорк
 1994 White Columns, Нью-Йорк
 1992 Elizabeth Koury, Нью-Йорк
 1990 Laurie Rubin Gallery, Нью-Йорк
 1989 Laurie Rubin Gallery, Нью-Йорк
 1988 New Objects, Holly Solomon Gallery, Нью-Йорк

Примечания

Ссылки 
 Работы художника и информация на сайте галереи White Cube
 Работы и информация о художнике на ArtNet
 Работы художника и информация на сайте Gagosian Gallery
 Информация о художнике на artfacts.net

Современные художники США
Выпускники Массачусетского колледжа искусств и дизайна